Orizaba bezeichnet:

 Orizaba, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Orizaba (Durango), Ort im mexikanischen Bundesstaat Durango
 Municipio Orizaba, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Pico de Orizaba, Vulkan in Mexiko
 Orizaba (Schiff, 1886), ehemaliges Passagierschiff
 Río Orizaba, ein Fluss im mexikanischen Bundesstaat Veracruz